Home for Christmas, un album du groupe BarlowGirl ;
 Home for Christmas, une série télévisée norvégienne diffusée sur Netflix.
, un  album du duo pop Hall & Oates.